Миятович () — южнославянская фамилия.

 Миятович, Андре (род. 1979) — хорватский футболист.
 Миятович, Дуня (род. 1964) — боснийская правозащитница, специалист по масс-медийному праву.
 Миятович, Йован (род. 2005) — сербский футболист.
 Миятович, Милан (род. 1987) — черногорский футболист.
 Миятович, Предраг (род. 1969) — югославский футболист.
 Миятович, Цвиетин (1913—1993) — югославский государственный деятель.
 Миятович, Чедомиль (1842—1932) — сербский политик и государственный деятель.